Fotboll vid Södra Stillahavsspelen 1971 avgjordes den 1–5 september i Franska Polynesien. Turneringen vanns av  före , värdnationen  tog brons då man vann över

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Slutspel

Slutspelsträd

Spel om femteplats

Semifinaler

Bronsmatch

Final

Källor
 Rsssf.com

Södra Stillahavsspelen
1971
Södra Stillahavsspelen 1971